Molekulska formula -{C12H18N4O4}- se može odnositi na:

 Dupracetam
 ICRF 193